ośrodkowy układ nerwowy
 port lotniczy Cancún